Municipio de Bois d'Arc puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bois d'Arc (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Hempstead.
 Municipio de Bois D'Arc (condado de Montgomery, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.